Черна́вский — польская фамилия. Известные носители:

 Чернавский, Алексей Викторович (род. 1938) — советский и российский математик, профессор. 
 Чернавский, Дмитрий Сергеевич (1926—2016) — советский и российский физик, биолог и экономист.
 Чернавский, Николай Михайлович (1872—1940) — русский и советский педагог, краевед, архивист, журналист. 
 Чернавский, Сергей Алексеевич (1872—?) — русский архитектор.
 Чернавский, Юрий Александрович (род. 1947) — советский и российский композитор, продюсер, аранжировщик, заслуженный артист РСФСР.
Чернавский — посёлок в Кетовском районе Курганской области.